Ниже перечислена статистика выступлений Линдсей Дэвенпорт.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (94)

Победы (55) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (38)

Несыгранные финалы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (13)

Победы (3)

Поражения (10)

Финалы Итогового чемпионата WTA в парном разряде (3)

Победы (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (61)

Победы (38)

Поражения (23)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Победы (1)

Командные турниры

Финалы командных турниров (6)

Победы (4)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры

Турниры в миксте

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 
 
 

Дэвенпорт, Линдсей